John Hughes (1677–1720) – brytyjski poeta
 John Joseph Hughes (1797–1864) – amerykański duchowny katolicki
 John Hughes (1814–1889) – walijski przedsiębiorca, założyciel Doniecka
 John Hughes – australijski polityk
 John Hughes (1882–1954) – amerykański scenograf
 John Hughes (ur. 1942) – brytyjski neurobiolog
 John Hughes (1943–2022) – szkocki piłkarz
 John Hughes (1950–2009) – amerykański scenarzysta i reżyser
 John Hughes (ur. 1964) – szkocki piłkarz i trener piłkarski
 John Hughes – amerykański zapaśnik

Przypisy